Dit is een (incomplete) lijst van planetaire nevels.

Noordelijk halfrond

Zuidelijk halfrond

planetaire nevel
Planetaire nevel